A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz férfi egyes versenyszámát július 28. és augusztus 5. között rendezték meg. A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki azonban térdsérülés miatt lemondta a részvételt. A versenyszámot a brit Andy Murray nyerte.

Kiemeltek

Tábla 
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes
 ITF = ITF-hely

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

F1